Ауэрбах с многочисленными вариациями произношения и написания — фамилия преимущественно еврейского, реже немецкого происхождения. Образована от названия одного из населённых пунктов Ауэрбах.

Еврейская фамилия, помимо исходных Ауэрбах и Ауэрбахер, имеет восточноевропейские варианты Авербах, Авербух, Авербох, Авербук, Вербук, Ойербах, Авербург и другие. Входит в группу так называемых «раввинских фамилий», которые носят потомки нескольких средневековых раввинских династий. На идише традиционно записывается אױערבאַך (Óйербах), независимо от принятой носителями фамилии транскрипции на других языках.

Немецкая фамилия часто встречается в варианте фон Ауэрбах, то есть с фамильной приставкой «фон», указывающей на дворянское происхождение. Наибольшая концентрация носителей наблюдается в районах Средних Рудных Гор и Фрайберга в Германии.

 Раввинская династия Ауэрбах 
Большинство носителей еврейской фамилии Ауэрбах и её вариантов являются отпрысками видной раввинской династии, известной с конца XV века. Происхождение этой семьи связывают с городом Ауэрбах в ландграфстве Гессен. Первым носителем фамилии Ауэрбах был некий Мозес (Моисей), придворный еврей епископа Регенсбургского (ок 1497). Основателем восточноевропейской ветви данной фамилии был краковский судья Менахем-Мэндл Ауэрбах (1620—1689).

Известные носители:
 Ауэрбах, Александр Андреевич (1844—1916) — горный инженер.
 Ауэрбах, Иван Богданович (1815—1867) — один из первых московских геологов, минералог, профессор.
 Ауэрбах, Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель и поэт.
 Ауэрбах, Борис Яковлевич (1900—1919) — революционер, большевик, участник борьбы за Советскую власть в Белоруссии.
 Ауэрбах, Герман (1901—1942) — польский математик и преподаватель, один из видных представителей Львовской математической школы.
 Ауэрбах, Дэн (род. 1979) — американский музыкант, вокалист и гитарист, автор песен. Мультиинструменталист, участник блюз-рок дуэта The Black Keys.
 Ауэрбах, Елизавета Борисовна (1912—1995) — советская актриса театра, кино и эстрады.
  (; 1828—1897) — немецкий анатом.
Ауэрбах, Мартин (род. 2002) — венгерский футболист.
 Ауэрбах, Николай Константинович (1892—1930) — российский учёный-археолог и краевед, общественный деятель.
 Ауэрбах, Рэд (1917—2006) — американский баскетбольный тренер.
 Ауэрбах, Ф. — немецкий географ.
 Ауэрбах, Феликс (1856—1933) — немецкий физик и математик, педагог, урбанист.
 Ауэрбах, Франк (род. 1931) — английский художник.
 Ауэрбах, Шарлотта (1899—1994) — немецкая и английская исследовательница в области генетики.
 Ауэрбах, Эрих (1892—1957) — немецко-американский филолог и литературовед, педагог.
 Ауэрбах, Юлия Фёдоровна (1827—1871) — русская писательница.
 См. также 
 Авербах
 Авербух
 Ойербах

 Примечания 

 Ссылки 
 Статья о семье Ауэрбах в Jewish Encyclopedia